Estes steht für:

 Estes Industries, US-amerikanischer Modellraketenhersteller
 Mount Estes, Berg auf Black Island im Ross-Archipel, Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Estes (Arkansas)
 Estes (Idaho)
 Estes (Mississippi)
 Estes (Missouri)
 Estes (Texas)
 Estes (Virginia)
 Estes (Washington)
 Estes Brook, Minnesota
 Estes Crossroads, Alabama
 Estes Hill, Maine
 Estes Park, Colorado
 Estes Pond, Tennessee

Estes ist der Familienname folgender Personen:
 Billie Sol Estes (1925–2013), US-amerikanischer Geschäftsmann und Bankier
 Eleanor Estes (1906–1988), US-amerikanische Kinderbuchautorin
 Ellen Estes (* 1978), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Elliott M. Estes (1916–1988), US-amerikanischer Industriemanager 
 Gene Estes (1931–1996), US-amerikanischer Jazz- und Studio-Musiker, Arrangeur und Bandleader
 Jacob Aaron Estes (* 1972), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jewgenija Wiktorowna Artamonowa-Estes (* 1975), russische Volleyballspielerin

 Rob Estes (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Ron Estes (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Shawn Estes (* 1973), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sleepy John Estes (1904–1977), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Simon Estes (* 1938), US-amerikanischer Opernsänger
 Will Estes (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 William K. Estes (1919–2011), US-amerikanischer Psychologe und Verhaltensforscher
 Yusuf Estes (* 1944), US-amerikanischer islamischer Prediger